Kolibrowate (Trochilidae) – rodzina ptaków z rzędu krótkonogich (Apodiformes), a według taksonomii Sibleya-Ahlquista tworząca osobny rząd Trochiliformes lub zaliczana do rzędu jerzykowych (Apodiformes). Obejmuje gatunki lądowe, zamieszkujące Amerykę, głównie w strefie międzyzwrotnikowej.

Biogeografia 
Wszystkie współczesne kolibry występują na terenie Nowego Świata. Do niedawna najstarszymi znanymi szczątkami kolibrów były liczące 10–30 tysięcy lat kości odkryte w Amerykach Środkowej i Południowej. Wszystkie skamieniałości trzeciorzędowe odnaleziono jednak na obszarze Starego Świata, co sugeruje, że istotna część ewolucji kolibrów miała miejsce właśnie na tych terenach.
Jednym z kolibrów występujących w Europie był oligoceński Eurotrochilus, którego pozostałości odkryto na terenie Polski, Niemiec i Francji. Obecnie kolibry nie występują w Europie, jednak niekiedy fruczak gołąbek (Macroglossum stellatarum), ćma żyjąca również w Polsce, bywa z nimi mylona.

Cechy kolibrów 
 ptaki o długości 6–22 cm i masie 2–20 g, najmniejszy ptak świata to koliber
 cechuje je bardzo szybki metabolizm, niektóre gatunki muszą w ciągu doby zjeść pokarm przewyższający dwukrotnie masę ich ciała
 serce bije średnio 500–600 razy na minutę, maksymalnie dochodzi do 1260 uderzeń na minutę
 nocą niektóre gatunki zwalniają metabolizm, popadając w rodzaj odrętwienia, co pozwala im przenocować bez pożywienia (serce bije 50–180 razy na minutę)
 samce zazwyczaj są nieco większe od samic
 zazwyczaj wyraźny dymorfizm płciowy
 większość piór rozszczepia światło na barwy podstawowe, co nadaje ptakom barwny wygląd
 w piórach występują jedynie barwniki czarny i brązowy
 pióra, aby zachowały swoje właściwości, muszą okresowo namakać; zapewnia to mgła, deszcz lub kąpiel
 bardzo krótkie nogi o czterech palcach
 długi dziób o różnorodnym, zależnym od gatunku, kształcie
 skrzydła z silnie rozwiniętymi lotkami pierwszorzędowymi, a słabo drugorzędowymi
 ogon złożony z 10 sterówek, o kształcie zależnym od gatunku
 tempo uderzeń skrzydłami nie zależy od kierunku i typu lotu, lecz od wielkości ptaka (im większy tym wolniej) i wynosi od 10 do 90 uderzeń na sekundę
 latają z prędkością do 120 km/h
 potrafią unieść się pionowo, wykonać zawis, a także latać na boki i do tyłu
 w szkielecie uwagę zwraca wydatny grzebień na mostku, stanowiący przyczep mięśni poruszających skrzydłami
 największa liczba gatunków występuje w subtropikalnej strefie wschodnich stoków Andów
 pokarm stanowią, w zależności od gatunku, bezkręgowce łapane w locie lub nektar wysysany długim językiem
 większość gatunków żywiących się nektarem zapyla kwiaty, zjawisko to nazywa się ornitogamią
 przez większą część roku prowadzą samotniczy tryb życia
 samce mają silnie wykształcony terytorializm, zarówno względem ptaków swojego, jak i innych gatunków
 budową gniazda, wysiadywaniem i opieką nad pisklętami zajmuje się tylko samica
 gniazdo w formie koszyka splecionego z traw, mchu, części roślinnych i pajęczyn
 znoszą 2, rzadziej 1 jajo (są to najmniejsze jaja składane przez ptaki)
 wysiadywanie trwa 14–19 dni
 po wykluciu pisklęta są nagie, po czym od razu wyrasta upierzenie ostateczne
 pisklęta przez ok. 3 tygodnie są karmione pokarmem zwracanym przez matkę
 jajo kolibra waży około 0,25 grama.

Systematyka 
Do rodziny kolibrów należą następujące podrodziny:
 Florisuginae  – topaziki
 Phaethornithinae  – pustelniki
 Polytminae  – kolibrzyki
 Lesbiinae  – paziaki
 Patagoninae  – giganciki – jedynym przedstawicielem jest Patagona gigas  – gigancik 
 Trochilinae  – kolibry

Kladogram 
Kladogram rodziny Trochilidae:

Uwagi

Przypisy